Бубани — фамилия. Известные носители:

 Бубани, Дионис (1926—2006) — албанский писатель, журналист и переводчик.
 Бубани, Пьетро (1806—1888) — итальянский ботаник и врач.